Il torneo di pallavolo maschile ai Giochi della XVIII Olimpiade si è svolto dal 13 al 23 ottobre 1964 a Yokohama e Tokyo, in Giappone, durante i Giochi della XVIII Olimpiade: al torneo hanno partecipato dieci squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la prima volta all'.

Impianti

Regolamento

Formula 
La formula ha previsto un girone all'italiana.

Criteri di classifica 
Sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Classifica finale

Note

Collegamenti esterni